L’Herminier ist der Familienname von:

 Félix Louis L’Herminier (1779–1833), französischer Apotheker und Naturforscher
 Ferdinand Joseph L’Herminier (1802–1866), französischer Botaniker und Zoologe und Sohn von Felix Louis L’Herminier
 Jean L’Herminier (1902–1953), französischer U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg

L’Herminier ist der Name von:
 Commandant l’Herminier (F791), französische Fregatte
 Piton de l’Herminier, Bergspitze auf Trois-Rivières (Guadeloupe)
 Nastra lherminier, Schmetterling aus der Familie der Dickkopffalter